Румер — фамилия. Известные носители:
 Румер, Исидор Борисович (1884—?) — филолог, философ и переводчик.
 Румер, Мария Александровна (1888—1981) — советский педагог-методист в области музыкального образования, жена О. Б. Румера.
 Румер, Осип Борисович (1883—1954) — поэт-переводчик, филолог, брат Ю. Б. Румера.
 Румер, Юрий Борисович (1901—1985) — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Румер, Эмиль (1903—1988) — гаитянский поэт, публицист и педагог.